Dug eller DUG har flere betydninger:
 Dug (vand)
 Dug (stof)
 Borddug
 Flagdug
 Sejldug
 DUG - Diode-Universal-Germanium fra tidsskriftet Elektor